Otto Link, nom d'une marque commerciale de becs de saxophone
 Otto Link, un des nombreux noms de plume de Boris Vian (1920-1959)

Link, Otto